Nota označava ideju zapisa muzike na papir, crta se sa 5 crta (na slici je prikazan zapis C-dura) gde pozicija note u odnosu na sistem označava njenu visinu (frekvenciju), a grafički izgled trajanje (cela nota, polovina, četvrtina, osmina, ili neko drugo trajanje). Nota može da označava i notni zapis nekog određenog muzičkog dela

Vidi još 
 Notna vrednost
 Pauza
 Notna glava
 Notni vrat
 Notni barjačić
 Rebro

Теорија музике